Andrea Lo Vecchio – cantautore, compositore, paroliere, produttore discografico e autore televisivo italiano
 Manlio Lo Vecchio Musti – docente e sindacalista italiano